Scheibmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Scheibmaier (1818–1893), deutscher Maler und Pädagoge
 Marcus Scheibmaier, belgischer darstellender Künstler